Березівський район (Україна)
 Березівський район (1923—2020) (Україна)
 Березівський район (Білорусь)